Der Begriff Lessing-Museum bezeichnet verschiedene Museen und Einrichtungen, die nach Gotthold Ephraim Lessing benannt wurden:

 Lessing-Museum (Kamenz)
 Lessing-Museum (Berlin)
 Lessing-Museum in Wolfenbüttel, siehe Lessinghaus (Wolfenbüttel)

Siehe auch:
 Lessinghaus